Маркета Лазарова:

 Маркета Лазарова (роман)
 Маркета Лазарова (фильм)